Phaeomonostichella är ett släkte av svampar. Phaeomonostichella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeomonostichella